Luka Dominić (Csáktornya, 1993. december 1. –) horvát labdarúgó.

Források 
 transfermarkt.com

Horvát labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
Csáktornyaiak
1993-ban született személyek
Élő személyek